Azariah bezeichnet:

 Azariah (Vorname)

Azariah ist der Familienname folgender Personen:

 Samuel Azariah (* 1949),  pakistanischer Bischof
 Vedanayagam Samuel Azariah (1874–1945), indischer Bischof

Siehe auch:

 Azaria
 Asarja